Hrvatska:
 Sveta Nedelja (Zagrebačka županija), grad
 Sveta Nedelja (općina), općina
 Sveta Nedjelja (Hvar), mjesto na otoku Hvaru, gradsko naselje Hvara

Vidi i:
 Sveta mučenica Nedjelja - ranokršćanska svetica čiji je kult jak kod pravoslavaca
 Crkva sv. Neđelje u Baru - pravoslavna crkva u Baru u Crnoj Gori
 Sveta Neđelja (otok), otok u Crnoj Gori